

1 апреля 
 Алексей Гусько (19) — Герой Советского Союза.
 Михаил Потёмкин (27) — Герой Советского Союза.
 Василий Рыжаков — Герой Советского Союза.
 Алексей Симоненко — Герой Советского Союза.
 Фёдор Спехов (40) — Герой Советского Союза.

2 апреля 
 Сергей Балухатый (52) — советский литературовед, библиограф, член-корреспондент АН СССР.
 Николай Капустников (22) — Герой Советского Союза.
 Алексей Никиткин (22) — Герой Советского Союза.
 Борис Опрокиднев (23) — Герой Советского Союза.
 Николай Савенков (25) — Герой Советского Союза.

3 апреля 
 Василий Богатырёв (23) — Герой Советского Союза.
 Георгий Бондарь (34) — Герой Советского Союза.
 Лев Захаров (22) — Герой Советского Союза.
 Пётр Орлов (22) — Герой Советского Союза.

4 апреля 
 Виталий Микрюков (21) — Герой Советского Союза.

5 апреля 
 Кох, Карл Отто (47) — штандартенфюрер СС, первый комендант нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд (с 1937 по 1941 годы), а позже комендант лагеря Майданек в Люблине; расстрелян.
 Квасов, Иван Иванович (22) — Герой Советского Союза.
 Тысячник, Андрей Антонович (33) — Герой Советского Союза.
 Фокин, Григорий Николаевич (40) — Герой Советского Союза.

6 апреля 
 Артемьев, Тимофей Никифорович (32) — Герой Советского Союза.
 Вайда, Степан Николаевич (23) — Герой Советского Союза.
 Жалдак, Фёдор Трофимович — Герой Советского Союза.
 Молочинский, Григорий Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Нагульян, Мартирос Карапетович (24) — Герой Советского Союза.
 Середин, Владимир Алексеевич (28) — Герой Советского Союза.
 Тихоненко, Иван Кондратьевич (26) — Герой Советского Союза.
 Яналов, Андрей Михайлович (24) — Герой Советского Союза.

7 апреля 
 Берёза, Григорий Пантелеевич (23) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Дворский, Иван Иванович (26) — Герой Советского Союза.
 Катин, Николай Андреевич (20) — Герой Советского Союза.
 Козенков, Василий Георгиевич (22) — Герой Советского Союза.
 Козинец, Александр Лукич (20) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Тоболенко, Михаил Николаевич (22) — Герой Советского Союза.
 Тышкун, Иван Игнатьевич (20) — Герой Советского Союза.

8 апреля 
 Головинский, Гай Петрович (19) — Герой Советского Союза.
 Мануйленко, Григорий Иванович — Полный кавалер Ордена Славы.
 Мирошниченко, Николай Прокофьевич (24) — Герой Советского Союза.
 Саидбеков, Амирали (24) — Герой Советского Союза.
 Слащов, Дмитрий Александрович — Герой Советского Союза.

9 апреля 
 Бонхёффер, Дитрих — немецкий лютеранский пастор, теолог, участник антинацистского заговора.
 Джунусов, Мажит (27) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Домников, Василий Михайлович (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Иванов, Пётр Игнатьевич (41) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Канарис, Вильгельм Франц (58) — немецкий военный деятель.
 Костиков, Юрий Николаевич (17) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Селищев, Тимофей Ильич (40) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Халан, Ион Ефремович — полный кавалер ордена Славы.
 Хатанзейский, Андрей Гурьевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

10 апреля 
 Жиронкин, Александр Трофимович (33) — Полный кавалер Ордена Славы. 
 Кабилов, Тулен — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Селиверстов, Иван Никитович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хабеков, Умар Хамидович (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

11 апреля 
 Леонид Лавренюк (19) — младший лейтенант, комсорг 3-го стрелкового батальона, 475 стрелкового полка, 53 стрелковой дивизии, 7 Гвардейской армии, 2-го Украинского фронта, Герой Советского Союза.
 Александр Кудрявцев (36) — Герой Советского Союза.
 Алексей Марцинковский — Герой Советского Союза.
 Иван Николаев (28) — Герой Советского Союза.

12 апреля 
 Калашников, Иван Макарович — Полный кавалер Ордена Славы. 
 Постный, Алексей Владимирович (34) — Герой Советского Союза.
 Рузвельт, Франклин Делано (63) — американский президент (1933—1945).

13 апреля 
 Иван Волосатов (42) — Герой Советского Союза.
 Борис Гладков (22) — Герой Советского Союза.
 Александр Евсеев (18) — Герой Советского Союза.
 Степан Козак — Герой Советского Союза.
 Александр Космодемьянский (19) — Герой Советского Союза, брат Зои Космодемьянской.
 Александр Маслов (22) — Герой Советского Союза.
 Василий Попов (19) — Герой Советского Союза.

14 апреля 
 Бордунов, Алексей Николаевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Вальтери, Бекир — албанский политический активист республиканского и фашистского движений.
 Волков, Семён Михайлович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Волошенко, Михаил Фёдорович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гогичаишвили, Николай Иванович (41) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дровник, Владимир Михайлович (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ковальский, Антон Филиппович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Васильевич (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Петров, Семён Иванович (30) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Скалбе, Карлис (65) — латвийский писатель и общественный деятель.
 Спиридонов, Филипп Романович — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Тромара, Кола (62) — албанский политик, националист, республиканец и антикоммунист.

15 апреля 
 Николай Бровцев (30) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Николай Волостнов — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Василий Лапшин (41) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мордовин, Павел Павлович (21) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Герман Флорштедт (50) — партийный деятель Третьего Рейха. Комендант концлагеря Бухенвальд. Расстрелян.
 Арно Шикеданц (52) — партийный деятель Третьего Рейха.

16 апреля 
 Галецкий, Александр Демьянович (31) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гусейнов, Габибулла Эйнулла оглы (34) — полковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Деметрашвили, Иван Гаврилович (37) — участник Великой Отечественной войны, капитан, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Иван Степанович (18) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Казуров, Владимир Сергеевич (21) — Полный кавалер Ордена Славы. 
 Кияшко, Виктор Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Колбаса, Михаил Ефремович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Колесников, Владимир Михайлович (30) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Костюченко, Пётр Андреевич (28) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кузьминов, Иван Герасимович (29) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Любарский, Степан Иванович (48) — генерал-лейтенант, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Мамай, Николай Васильевич — Герой Советского Союза.
 Серых, Григорий Афанасьевич (38) — Герой Советского Союза.
 Солдатов, Иван Алексеевич (22) — Герой Советского Союза.
 Соломонов, Александр Андреевич (28) — Герой Советского Союза.
 Степченко, Яков Павлович (30) — Герой Советского Союза.
 Титов, Иван Семёнович — Герой Советского Союза.
 Тихов, Анатолий Устинович — Герой Советского Союза.
 Тихомиров, Александр Васильевич — Герой Советского Союза.
 Харламов, Георгий Николаевич (39) — Герой Советского Союза.
 Шандалов, Идель Абрамович (22) — участник Великой Отечественной войны, командир роты 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Шмыгун, Аркадий Карпович (36) — Герой Советского Союза.
 Яковлев, Евстафий Григорьевич (30) — Герой Советского Союза.

17 апреля 
 Баранов, Василий Андреевич (31) — Герой Советского Союза.
 Бортник, Роман Иосифович (36) — советский военный деятель. Участник боев у озера Хасан и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Воронин, Михаил Ильич — Герой Советского Союза.
 Гайфуллин, Абдрахман Зайнуллович (36) — Герой Советского Союза.
 Гуров, Юрий Сергеевич (20) — Герой Советского Союза.
 Ерин, Павел Константинович — Герой Советского Союза.
 Ермаков, Александр Семёнович (23) — Герой Советского Союза.
 Картошкин, Аркадий Николаевич (19) — Герой Советского Союза.
 Марченко, Владимир Никитович (28) — Герой Советского Союза.
 Марченко, Фёдор Илларионович (25) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Александр Семёнович (31) — Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Тимофеевич (34) — Герой Советского Союза.
 Сергиенко, Николай Егорович — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Александр Иванович — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Григорий Михайлович (30) — Герой Советского Союза.
 Тытарь, Владимир Маркович (20) — Герой Советского Союза.
 Хохряков, Семён Васильевич (29) — Герой Советского Союза.
 Федотов, Алексей Сергеевич (28) — Герой Советского Союза.
 Фролов, Николай Никифорович (32) — Герой Советского Союза.

18 апреля  
 Быков, Николай Владимирович (35) — советский оператор документального кино.
 Васин, Александр Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Вильгельм Вид (69) — Князь Албании (1914)
 Горбунов, Владимир Иванович — Герой Советского Союза.
 Гучёк, Пётр Иосифович (22) — Герой Советского Союза.
 Елин, Георгий Константинович — Полный кавалер Ордена Славы.
 Золотин, Василий Фёдорович (20) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Кабанов, Василий Григорьевич (37) — Герой Советского Союза.
 Кошекбаев, Смагул (40) — казахский композитор, домбрист. 
 Ландик, Иван Иванович (26) — Герой Советского Союза.
 Макаров, Василий Иосифович (38) — Герой Советского Союза.
 Маньшин, Василий Петрович (20) — Полный кавалер ордена Славы.
 Полюсук, Натан Михайлович (23) — Герой Советского Союза.
 Романов, Пётр Иванович (26) — Герой Советского Союза.
 Саяпин, Емельян Петрович (22) — Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Иван Филиппович (29) — начальник разведки 3-го артиллерийского дивизиона 22-го гвардейского артиллерийского Евпаторийского Краснознамённого полка 3-й гвардейской стрелковой Волновахской дивизии 2-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.
 Цыцаркин, Александр Николаевич (21) — Герой Советского Союза.
 Шамгулов, Фаттах Гафурьянович (23) — Герой Советского Союза.
 Шумилихин, Иван Михайлович (30) — Герой Советского Союза.
 Флеминг, Джон Амброз (95) — английский учёный, член Лондонского королевского общества.

19 апреля 
 Авеличев, Иван Тихонович (33) — Герой Советского Союза. 
 Аубакиров, Манаф Аубакирович (19) — командир орудийного расчёта 375-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (312-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант, Полный Кавалер ордена Славы.
 Данилов, Михаил Иванович (29) — Герой Советского Союза.
 Зонов, Михаил Максимович (33) — Герой Советского Союза.
 Зотов, Пётр Николаевич — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового отделения 1270-й стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант. 
 Кидалов, Фёдор Николаевич (20) — Герой Советского Союза.
 Максимов, Владимир Константинович (45) — Герой Советского Союза.
 Пащенко, Анисим Павлович (31) — Герой Советского Союза.
 Пряженников, Александр Павлович (22) — Герой Советского Союза.
 Степаненко, Пётр Игнатьевич (29) — Герой Советского Союза.
 Филимонов, Пётр Ивлевич (22) — Герой Советского Союза.
 Целио, Георгий Кузьмич (36) — Герой Советского Союза.
 Цуцкиридзе, Константин Захарович — Герой Советского Союза.
 Шумелёв, Александр Прокопьевич (31) — Герой Советского Союза.

20 апреля 
 Воинков, Александр Михайлович (24) — советский военачальник. 
 Вьюшков, Алексей Михайлович (33) — Герой Советского Союза.
 Гончар, Иван Алексеевич (23) — Герой Советского Союза.
 Гончаров, Иван Тимофеевич (23) — Герой Советского Союза.
 Громыхалин, Николай Родионович (26) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Александр Леонтьевич (23) — лётчик-истребитель 209-го отдельного корректировочно-разведывательного авиационного полка 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, совершивший последний воздушный таран во Второй мировой войне.
 Макаров, Георгий Васильевич — Герой Советского Союза.
 Малых, Евгений Васильевич (20) — Герой Советского Союза.
 Меньшиков, Анатолий Андреевич (34) — Герой Советского Союза.
 Семейко, Николай Илларионович (22) — советский лётчик, гвардии капитан, дважды Герой Советского Союза.
 Устименко, Степан Яковлевич (27) — Герой Советского Союза.
 Хольц, Карл (49) — немецкий военный и государственный деятель Третьего Рейха. Группенфюрер СА.
 Шкиль, Василий Фёдорович (25) — Герой Советского Союза.

21 апреля 
 Бабаян, Амаяк Григорьевич (43) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Баранов, Иван Егорович (25) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Булычев, Виктор Алексеевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гавва, Иван Степанович (27) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Горбунков, Григорий Фёдорович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Жарчинский, Фёдор Иванович (31) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Луста, Пётр Васильевич (31) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Модель, Вальтер (54) — генерал-фельдмаршал Германии.
 Панов, Павел Григорьевич (25) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Петров, Евгений Андреевич (35) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Путейко, Михаил Константинович (31) — советский военачальник, генерал-майор.
 Шумаков, Георгий Евгеньевич (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

22 апреля 
 Аипов, Махмут Ильячевич (24) — Герой Советского Союза.
 Алёхин, Евгений Степанович (51) — советский военный деятель.
 Вашкевич, Александр Александрович (43) — Герой Советского Союза.
 Гавриков, Владимир Алексеевич (22) — Герой Советского Союза.
 Гурьев, Степан Савельевич (42) — Герой Советского Союза.
 Киргетов, Исаак Ананьевич (41) — Герой Советского Союза.
 Кобылянский, Иван Александрович (23) — Герой Советского Союза.
 Лопатин, Анатолий Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Петрачков, Павел Иванович (27) — Герой Советского Союза.
 Плысенко, Артём Михайлович — Герой Советского Союза.
 Поляков, Павел Яковлевич (23) — Герой Советского Союза.
 Сибиряков, Алексей Порфирьевич (38) — Герой Советского Союза.
 Сотенский, Владимир Николаевич (46) — советский военный деятель.
 Талалаев, Василий Иванович (26) — Герой Советского Союза.
 Тарасевич, Константин Михайлович (23) — Герой Советского Союза.
 Шарипов, Иргаш Касымович (32) — Герой Советского Союза.

23 апреля 
 Мастан Алиев — Герой Советского Союза.
 Георгий Дудников — Герой Советского Союза.
 Константин Дунаевский (22) — Герой Советского Союза.
 Николай Дякин (40) — Герой Советского Союза.
 Владимир Жуков (22) — Герой Советского Союза.
 Василий Иванов (22) — Герой Советского Союза.
 Николай Иванов — Герой Советского Союза.
 Максим Козырь (54) — Герой Советского Союза.
 Плис Нурпеисов — Герой Советского Союза.
 Иван Отмахов (21) — Герой Советского Союза.
 Иван Решетник (20) — Герой Советского Союза.
 Павел Рудаков — Герой Советского Союза.
 Виктор Сажинов (20) — Герой Советского Союза.
 Пётр Сихно (24) — Герой Советского Союза.
 Михаил Сотников (27) — Герой Советского Союза.
 Николай Тарасов (29) — Герой Советского Союза.
 Николай Шелихов (24) — Герой Советского Союза.

24 апреля 
 Блажевич, Иван Иванович (42) — советский военный деятель, генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Бумагин, Иосиф Романович (37) — участник Великой Отечественной войны, командир пулемётного взвода 396-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии 6-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, лейтенант.
 Вавилин, Сергей Михайлович — Полный кавалер ордена Славы. 
 Вальков, Василий Матвеевич (26) — советский военный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Волощук, Константин Никитович (29) — Герой Советского Союза.
 Костин, Иван Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Лысенко, Борис Петрович — Герой Советского Союза.
 Масагудов, Минахан Масгутович — Полный кавалер Ордена Славы.
 Магомаев, Магомет Муслимович — советский азербайджанский театральный художник.
 Оберемченко, Николай Васильевич (35) — Герой Советского Союза.
 Пашков, Александр Павлович (24) — Герой Советского Союза.
 Самофалов, Александр Егорович (18) — Герой Советского Союза.
 Старых, Алексей Алексеевич (42) — Герой Советского Союза.
 Филиппов, Николай Антонович — Герой Советского Союза.
 Черинов, Владимир Васильевич — Герой Советского Союза.

25 апреля 
 Баранов, Николай Артёмович (18) — Герой Советского Союза.
 Бородин, Иван Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Громов, Пантелей Гаврилович (34) — Герой Советского Союза.
 Дудка, Лука Минович (36) — Герой Советского Союза.
 Корнеев, Иван Александрович (37) — Герой Советского Союза.
 Манита, Архип Самойлович (22) — Герой Советского Союза.
 Марков, Николай Евгеньевич (79) — русский политик правых взглядов и публицист.
 Михайлюк, Емельян Иосифович (25) — Герой Советского Союза.
 Пинчук, Тимофей Зиновьевич (26) — Герой Советского Союза.
 Семенов, Дмитрий Иванович — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Михаил Афанасьевич — Полный кавалер Ордена Славы.

26 апреля 
 Болсуновский, Павел Филиппович (29) — советский военный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Букоткин, Ефим Егорович — Герой Советского Союза.
 Вальков, Сергей Александрович (20) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Гаврилов, Иван Васильевич (45) — Герой Советского Союза.
 Гриценко, Ефим Дмитриевич (36) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Иван Васильевич (51) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Дадаев, Степан Павлович (42) — Герой Советского Союза.
 Денисенко, Владимир Гурьевич (25) — Герой Советского Союза.
 Колодников, Александр Иосифович (25) — Герой Советского Союза.
 Лактионов, Пётр Ефимович (45) — Герой Советского Союза.
 Лапшёв, Анатолий Алексеевич (20) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Павел Андреевич (23) — Герой Советского Союза.
 Михеев, Николай Александрович (45) — Герой Советского Союза.
 Некрасов, Леопольд Борисович (21) — Герой Советского Союза.
 Пундиков, Василий Петрович (21) — Герой Советского Союза.
 Романенков, Николай Титович (26) — Герой Советского Союза.
 Рашер, Зигмунд (36) — немецкий медик, сотрудник Аненербе, врач в концентрационном лагере Дахау.
 Саблин, Пётр Дмитриевич (30) — Герой Советского Союза.
 Скоропадский, Павел Петрович (71) — российский генерал, украинский военный и политический деятель.
 Соров, Иван Васильевич — Полный кавалер Ордена Славы.
 Сударев, Аркадий Викторович (20) — Герой Советского Союза.
 Ульянов, Сергей Николаевич — Герой Советского Союза.
 Унгаров, Алкар Джангелович — Полный кавалер ордена Славы.
 Щербинин, Федот Алексеевич (35) — Герой Советского Союза.
 Эсаулко, Григорий Григорьевич (21) — Герой Советского Союза.

27 апреля 
 Атаев, Мухаммед (37) — Герой Советского Союза.
 Гриценко, Пётр Трофимович (37) — Герой Советского Союза.
 Жанаев, Дарма Жанаевич (37) — Герой Советского Союза.
 Жучков, Порфирий Иванович — Герой Советского Союза.
 Подгорбунский, Леонид Яковлевич — Герой Советского Союза.
 Якунин, Алексей Тимофеевич (27) — Герой Советского Союза.

28 апреля 
 Белоусько, Иван Васильевич — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Геращенко, Иван Абрамович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ерофеев, Алексей Васильевич (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Жуков, Михаил Александрович (35) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Кончин, Александр Алексеевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Меццасома, Фернандо (37) — итальянский государственный и политический деятель. Министр народной культуры Итальянской Социальной Республики.
 Муссолини, Бенито (61) — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии, диктатор («дуче») (1922—1945).
 Орлов, Александр Григорьевич (44) — советский военачальник, вице-адмирал.
 Петаччи, Клара — итальянская аристократка, последняя любовница Бенито Муссолини. Убита вместе с ним.
 Романов, Александр Дмитриевич (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сергеев, Пётр Егорович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Книспель, Курт (23) — немецкий танкист-ас времён Второй мировой войны.
 Трофимов, Иван Андреевич (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Урзля, Владимир Матвеевич (29) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шконда, Дмитрий Кириллович (18) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

29 апреля 
 Дякин, Михаил Васильевич (30) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зубарев, Василий Денисович — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Канунников, Василий Петрович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лукьянович, Трифон Андреевич — спасший немецкую девочку во время боёв в Берлине. 
 Моисеенко, Василий Тарасович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Печерский, Михаил Фёдорович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Родыгин, Пётр Андреевич (22) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Стараче, Акилле — итальянский политик-фашист.
 Темник, Абрам Матвеевич (37) — участник Великой Отечественной войны, командир 1-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза, гвардии полковник.
 Титов, Фёдор Фролович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фадеев, Василий Григорьевич (23) — полный кавалер ордена Славы.
 Фегелейн, Герман (38) — группенфюрер СС.
 Хоптяр, Степан Иванович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шендриков, Николай Степанович (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шкурко, Макар Иванович (30) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ягов, Дитрих фон (63) — немецкий государственный и политический деятель. Обергруппенфюрер СА. Самоубийство.

30 апреля 
 Гитлер, Адольф (56) — фюрер нацистской партии Германии, канцлер Германского Рейха.
 Антипенко, Иосиф Степанович — Герой Советского Союза.
 Безголосов, Виталий Мефодьевич (24) — Герой Советского Союза.
 Белоусов, Виталий Фёдорович (24) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Михаил Павлович — Герой Советского Союза.
 Браун, Ева Анна Паула (33) — жена Адольфа Гитлера (поженились накануне самоубийства).
 Ватагин, Алексей Михайлович (32) — Герой Советского Союза.
 Волков, Павел Семёнович — Герой Советского Союза.
 Глазов, Иван Матвеевич (25) — Герой Советского Союза.
 Жолоб, Владимир Степанович (29) — гвардии майор, заместитель командира 259 отдельного танкового Черкасского Краснознаменного орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полка по строевой части.
 Зеленюк, Иосиф Павлович (30) — Герой Советского Союза.
 Княжев, Александр Яковлевич (35) — Полный кавалер ордена Славы.
 Милашин, Константин Иванович (30) — Герой Советского Союза.
 Мещеряков, Иван Илларионович (32) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Паршин, Николай Иванович (21) — Герой Советского Союза.
 Сольц, Арон Александрович — старый большевик.
 Ташкин, Михаил Александрович (27) — Герой Советского Союза.
 Штейфон, Борис Александрович (63) — русский генерал, видный деятель Белого движения на Юге России.